Saint-Gervais kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Saint-Gervais, Gard, departementet Gard i regionen Occitanien,                                                            
 Saint-Gervais, Gironde, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine,                                           
 Saint-Gervais, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                               
 Saint-Gervais, Val-d'Oise, departementet Val-d'Oise i regionen Île-de-France,                                       
 Saint-Gervais, Vendée, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire,                                                
 Saint-Gervais-d'Auvergne, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                 
 Saint-Gervais-des-Sablons, departementet Orne i regionen Normandie,                                                 
 Saint-Gervais-de-Vic, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                                  
 Saint-Gervais-du-Perron, departementet Orne i regionen Normandie,                                                     
 Saint-Gervais-en-Belin, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,                                              
 Saint-Gervais-en-Vallière, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                           
 Saint-Gervais-la-Forêt, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,                                     
 Saint-Gervais-les-Bains, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                                  
 Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,                        
 Saint-Gervais-sous-Meymont, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,                             
 Saint-Gervais-sur-Couches, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,                         
 Saint-Gervais-sur-Mare, departementet Hérault i regionen Occitanien,                                                   
 Saint-Gervais-sur-Roubion, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Kanada 

 Saint-Gervais (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 

Robotskapade Kanadaförgreningar